Нижне-Исетское кладбище — кладбище на южной окраине Екатеринбурга, одно из крупнейших в городе.

История 
Кладбище открыто в 1949 году. В настоящее время площадь кладбища составляет 64,4 га. Общее количество захоронений — около 70 000.

На территории кладбища располагаются памятники, занесенные в реестр объектов культурного наследия Екатеринбурга — могилы краеведа В. П. Бирюкова и селекционера-биохимика Л. И. Вигорова, а также место захоронения героев гражданской войны.

Рядом с кладбищем располагается Храм во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского.

Известные люди, похороненные на кладбище

Герои Социалистического Труда 
 Лаборешных, Виктор Дмитриевич
 Макаров, Виктор Матвеевич
 Сергеев, Владимир Георгиевич
 Уфимцев, Николай Григорьевич
 Чагин, Иван Иванович

Деятели науки, культуры, спорта и политики 
 Арзамасцев, Олег Германович — артист балета, член Союза театральных деятелей Российской Федерации
 Бирюков, Владимир Павлович — краевед, археолог, историк, член Союза писателей СССР
 Вигоров, Леонид Иванович — биохимик, физиолог растений, основатель Сада лечебных культур
 Нечаев, Евгений Геннадьевич — советский хоккеист на траве, член сборной СССР, затем России
 Рыжий, Борис Борисович — русский поэт, лауреат премии «Антибукер»
 Савельев, Юрий Григорьевич — заслуженный мастер спорта СССР по акробатике, 8-кратный чемпион РСФСР

Примечания 

Кладбища Екатеринбурга